Хоккенхайм Серия W 2019 года () #WRace1 — автогонка, первый этап женского чемпионата «Серии W» сезона  года, который состоялся 3 — 4 мая на трассе «Хоккенхаймринг» в городе Хоккенхайм, Германия. Гоночный этап прошёл в рамках гонки поддержки гоночной серии .

Гонка в Хоккенхайме стала первым раундом Серии W, полностью женской гоночной серии, с момента проведения финального этапа чемпионата  прошедшего на Брэндс-Хэтч в 2006 году.

Свободная практика 
Первую тренировку возглавила политеса из Британии Джейми Чедвик выступающая под № 55, опередив на пол секунды Финскую политесу , третьей была гонщица их Лихтенштейна .

Вторая тренировка проходила в дождевую погоду, на мокрой трассе. Тройка лидеров тем не менее осталось прежней Джейми Чедвик, , , хотя разрывы увеличились более чем на пол секунды.

Так же в практике приняли участие резервные политесы серии  и Вивьен Кестхейи.

Квалификация 
Погода:  Пасмурно. Влажная трасса. Воздух +7С

Квалификация проходила во влажных условиях. Бейтске Виссер первой установила время, но в итоге из за отказа турбокомпрессора наблюдала большую часть квалификации из боксов. Джейми Чедвик в итоге показала лучшее время опередив в дождевых условиях занявшей второе квалификационное время  почти на две секунды, третьей квалифицировалась . Чедвик единственная кому удалось в квалификации выйти из двух минут. Незадолго до окончания квалификации стюарты зажгли жёлтые влаги после того как  вылетела в гравийное покрытие, а в итоге квалификация не была возобновлена.

Позиции после квалификации и стартовая решётка

Гонка 
Погода:  ''Пасмурно. Влажная трасса. Воздух +7…14С

Гонка стартовала в 16:10 по местному времени на влажной трассе. Джейми Чедвик и  стартовали с первого ряда, однако Вольвенд стартовала с не накатанной, мокрой стороны трассы. В итоге ей не удалось грамотно стартовать и она опустилась на пятое место к первому повороту. Старт  и  был ещё хуже, после того как Гилкс врезалась в Кимилайнен, обе сошли с дистанции, на первом же круге. В результате аварии на трассе появилась машина безопасности. Однако ещё до выезда машины безопасности, Чедвик выехала на внешнюю сторону, мокрой трассы чем тут же воспользовалась  выйдя в лидеры гонки.

После рестарта Чедвик вернула себе лидерство обогнав ,  кругом позже также сумела обойти Мур выйдя на второе место.  также удалось обогнать Мур переместившись на третье место, после чего тройка лидеров начала отрываться от остальной части пелетона. Идущие на четвертой, пятой и шестой позициях Бейтске Виссер (которая так же обогнала Мур), Сара Мур и  в свою очередь начали отрываться от  которая на тот момент шла на седьмом месте и оборонялась от  и жёстко атакующей . За несколько кругов до окончания гонки Кояма смогла обойти Пирию переместившись на восьмое место. Пирия в итоге сильно ошиблась и откатилась в конец пелетона, а в итоге финишировала только пятнадцатой. Немногим позже Кояма обошла и  переместившись на седьмое место, сама же Хоуки ошиблась на последней круге и откатилась за приделы очковой зоны. Несмотря на агрессивное пилотирование, множество обгонов и лучший круг в гонке, Кояме так и не удалось приблизится к шестому место на котором шла Вольвенд.

Чедвик выиграла первую гонку Cерии W, опередив  и , которые приехали на вторую и третью ступень пьедестала соответственно. Напористость  которая в квалификации заняла только семнадцатое место принесло свои плоды, она обогнала десять соперниц и поднялась на 7 место.  так же неплохо улучшила своё место, финишировав восьмой, а стартовав шестнадцатой.  и  замкнули очковую зону, финишировав девятой и десятой соответственно.

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Комментарии 
   и  столкнулись на первом же круге, что привело к сходу обеих пилотесс.

Положение в чемпионате после гонки

См. также

Примечания

Ссылки 
 Гонка на официальном сайте Серии W
  — На официальном видеоканале Серии W

Спорт в Германии в 2019 году
Серия W в сезоне 2019
Май 2019 года
2019 год в Германии